Kazimierz Jancarz – polski duchowny katolicki, działacz opozycji w PRL
 Edward Jancarz – polski żużlowiec